Вонсош (польск. Wąsosz) — топоним.

 Вонсош — город в Польше, входит в Нижнесилезское воеводство.
 Вонсош — деревня в Польше, входит в состав Граевского повята Подляского воеводства.
 Вонсош (гмина, Граевский повят) — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Граевский повят, Подляское воеводство. 
 Вонсош (гмина, Гурувской повят) — городско-сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Гурувский повят, Нижнесилезское воеводство.